La commissure des grandes lèvres peut désigner :
 la commissure antérieure des grandes lèvres ;
 la commissure postérieure des grandes lèvres.

Voir aussi 

 La commissure postérieure des petites lèvres (ou frein des petites lèvres).